Bornum (entwickelt aus Born) steht für:

 Bornum (Bockenem), einen Ortsteil der Stadt Bockenem im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Bornum (Börßum), einen Ortsteil der Gemeinde Börßum im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen
 Bornum (Hannover), einen Stadtteil im Stadtbezirk Ricklingen in Hannover in Niedersachsen
 Bornum (Zerbst), einen Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Bornum am Elm, einen Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen

Bornum steht für